Кањитас има више значења:

 Кањитас (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кањитас (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику